Заб — многозначный термин.

 ЗАБ — зажигательная авиационная бомба.
 Джуда, Заб (род. 1977) — американский боксёр-профессионал